

Населені пункти та їхні частини
 Медзянка — село в гміні Яновіце-Вельке Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Медзянка — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Медзянка — частина міста Венгрув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства

Примітки